Cleopatra (Κλεοπάτρα) puede referirse a:

Nombre 
 Cleopatra, nombre propio de mujer;

Personajes

Egipto 
Reinas del Antiguo Egipto:
 Cleopatra I Sira, reina de Egipto (c. 215 a. C. - 176 a. C.);
 Cleopatra II, corregente de Egipto desde 171 hasta 164 a. C;
 Cleopatra III Evergetes, reina de Egipto de 142 a 101 a. C.;
 Cleopatra IV, reina de Egipto, de 116-115 a. C., conjuntamente con su marido Ptolomeo IX Latiro, y luego reina consorte de Siria;
 Cleopatra V Trifena, reina corregente de Egipto de 58 a 57 a. C.; 
 Cleopatra VI Trifena, reina corregente de Egipto con Ptolomeo XII. Según algunos autores, puede que sea la misma persona que Cleopatra V;
 Cleopatra VII Thea Filopátor, última soberana del Egipto ptolemaico, famosa por su relación con Julio César y Marco Antonio y por su suicidio;
 Cleopatra Selene II, hija de Cleopatra VII y Marco Antonio.

Mitología griega 
 Cleopatra, una ninfa hija del dios-viento Bóreas y de Oritía;
 Cleopatra, hija de Idas y Marpesa, esposa de Meleagro;
 Cleopatra, hija de Tros y Calírroe, hija del dios-río Escamandro.
 Cleopatra, una danaide.

Antigüedad 
 Cleopatra de Macedonia, princesa hermana de Alejandro Magno;
 Cleopatra Eurídice de Macedonia, esposa de Filipo II de Macedonia.

Cine y arte 
Obras referentes a Cleopatra VII:
 Cleopatra (1914), ópera compuesta por Jules Massenet;
 Cleopatra (1891), ópera compuesta por Melesio Morales;
 La muerte de Cleopatra (1829), cantatas compuestas por Hector Berlioz;
 Antoine y Cléopatre (1860), música incidental de Saint-Saëns;
 Une nuit de Cléopâtre (1863), ballet de Saint-Saëns;
 Astérix y Cleopatra (1965), cómic de Albert Uderzo y René Goscinny;
 Cléopâtre (1899), película muda dirigida por Georges Méliès;
 Cleopatra (1917), película muda protagonizada por Theda Bara y dirigida por J. Gordon Edwards;
 Cleopatra (1934), película protagonizada por Claudette Colbert y dirigida por Cecil B. DeMille;
 Cleopatra (1963), película protagonizada por Elizabeth Taylor;
 Astérix y Cleopatra (1968), película;
 Cleopatra (1999), película dirigida por Frank Roddam, protagonizada por Leonor Varela y Timothy Dalton;
 Astérix y Obélix: Misión Cleopatra (2002), película franco-belga de animación;
 Cleopatra (2003), película argentina dirigida por Eduardo Mignogna;

Música 
 Cleopatra Stratan (2002-), cantante de Moldavia;
 Cleopatra Records, sello discográfico independiente especializado en rock gótico, hard rock y heavy metal;

Astronomía 
 Cleopatra, cráter de impacto en el planeta Venus;
 (216) Cleopatra, asteroide descubierto en 1880;

Miscelánea 
 Cleopatra, género de moluscos.